Chestnut Hill (boekenserie), een jeugdboekenserie van Lauren Brooke
 Chestnut Hill (Massachusetts), een plaats in de VS, bekend van het Boston College
 Chestnut Hill (Philadelphia), een wijk in de Amerikaanse stad Philadelphia